Васи́лий Белоу́сов:
 Белоусов, Василий Афанасьевич (1926—1971) — председатель Курского областного исполнительного комитета.
 Белоусов, Василий Игнатьевич (1919—1981) — Герой Советского Союза.
 Белоусов, Василий Савельевич (1925—1977) — Герой Советского Союза.